Brincker ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Der Name ist aus der Siedlungsbezeichnung Brink entstanden.

Varianten 
 Wellenbring, Wellenkamp

Namensträger 
 Egon Wellenbrink (* 1945), deutscher Fernseh-Moderator und Schauspieler
 Heinrich Wellenbrink (1896–1974), ehemaliger Bürgermeister von Uetersen
 Mia-Sophie Wellenbrink (* 1998), deutsche Kinderdarstellerin
 Nico Wellenbrink (* 1993), deutscher Liedautor und Sänger, siehe Nico Santos
 Susanna Wellenbrink (* 1974), deutsche Schauspielerin

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname